Eri Hozumi e Miyu Katō erano le detentrici del titolo, ma Katō ha deciso di non partecipare a questa edizione. Hozumi ha fatto coppia con Asia Muhammad, perdendo in finale contro Hsieh Shu-ying e Hsieh Su-wei col punteggio di 6–1, 7–63.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie ricevono un bye per i quarti di finale.

  Han Xinyun /  Makoto Ninomiya (quarti di finale)
  Eri Hozumi /  Asia Muhammad (finale)

  Lesley Kerkhove /  Lidziya Marozava (semifinale)
  Usue Maitane Arconada /  Kaitlyn Christian (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hawaii Open 2017
WTA Challenger Tour 2017